

Patronyme 
Le nom de Defoe est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Daniel Defoe, écrivain anglais
 Gideon Defoe, écrivain anglais
 Jermain Defoe, footballeur anglais

Voir aussi